Middlesbrough FC deltog säsongen 2003/2004 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Den stora framgången under säsongen var att Middlesbrough för första gången någonsin lyckades vinna en rikstäckande turnering, då man kammade hem ligacupen efter 2-1 mot Bolton i finalen. Detta var 129 år efter att klubben grundades.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Carlo Nash
  Mark Schwarzer
  Ross Turnbull

Backar
  Matthew Bates
  Colin Cooper
  Ugo Ehiogu
  Danny Mills
  David Murphy
  Stuart Parnaby
  Franck Queudrue
  Chris Riggott
  Gareth Southgate
  Robbie Stockdale
  Mark Wilson
  Alan Wright

Mittfältare
  George Boateng
  Doriva
  Stewart Downing
  Jonathan Greening
  Allan Johnston
  Juninho
  Carlos Marinelli
  Gaizka Mendieta
  Boudewijn Zenden

Anfallare
  Malcolm Christie
  Joseph-Désiré Job
  Massimo Maccarone
  Szilárd Németh
  Michael Ricketts

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Juninho 8
  Szilárd Németh 8
  Joseph-Désiré Job 6
  Massimo Maccarone 6
  Boudewijn Zenden 5

Tabell

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Ligacupen

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser
 - Latest Middlesbro Results på Soccerway.com

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough